Le mot marittima est un adjectif italien (singulier féminin) signifiant « maritime ».

Culture et société 
 Italia Marittima est une compagnie maritime italienne.
 La Maestà de Massa Marittima est une peinture à la tempera et à l'or sur panneau d'Ambrogio Lorenzetti.

Toponyme

France 
 Briga Marittima, ancien nom de La Brigue, une commune des Alpes-Maritimes (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

Italie 
 Campiglia Marittima, une commune de la province de Livourne (région Toscane) ;
 Castellina Marittima, une commune de la province de Pise (région Toscane) ;
 Civitella Marittima, une frazione de Civitella Paganico, une commune de la province de Grosseto (région Toscane) ;
 Cupra Marittima, une commune de la province d'Ascoli Piceno (région Marches) ;
 Falconara Marittima, une ville de la province d'Ancône (région Marches) ;
 Francavilla Marittima, une commune de la province de Cosenza (région Calabre) ;
 Massa Marittima, une commune de la province de Grosseto (région Toscane) ;
 Milano Marittima, une frazione de Cervia, une ville de la province de Ravenne (région Émilie-Romagne).